NGC 1348 (другое обозначение — OCL 391) — рассеянное звёздное скопление в созвездии Персея.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Обнаруженная в январе 2012 года затменная двойная звёздная система, возможно, принадлежит этому скоплению.

Литература

Примечания 

1348
Персей (созвездие)
Рассеянные скопления